En la mitología griega, Anfión puede referirse a diversos personajes:

 Anfión, el hermano gemelo de Zeto, e hijo de Antíope y Zeus.
 Anfión, un argonauta, macedonio de Pella, hijo de Hiperasio e Hipso. (Higino: Fábulas, 14; Valerio Flaco, i.367.)
 Anfión, un aqueo comandante de los epeos de Elis. (Homero: Ilíada, xiii.692.)
 Anfión, un centauro, que intentó saquear el vino de Folo y a quien mató Heracles. (Diodoro Sículo, iv.12.7.)
 Anfión, un amigo del famoso arquitecto Epeo, constructor del Caballo de Troya. Este Anfión Murió a manos de Eneas. (Quinto de Esmirna, x.111.)
 Anfión, un defensor de Tebas contra los siete. (Estacio: Tebaida ix.778.)
Anfión, rey orcomenio padre de Cloris